John Petrie ist der Name folgender Personen:

* John Petrie (Politiker) (1822–1892), australischer Politiker schottischer Herkunft
 John Petrie (Fußballspieler) (1867/1868–??), schottischer Fußballspieler